Нежинский сельсовет — название муниципальных образований в России:

 Нежинский сельсовет — сельское поселение в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Нежинский сельсовет — муниципальное образование в составе Предгорного района Ставропольского края.